Virtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,32, long 28,19),  (1 ha)
2. Virtasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,58, long 28,02),  (0 ha)
3. Virtasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 28,52),  (2 ha)
4. Virtasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 29,14),  (1 ha)
5. Virtasaari, del av Vilponsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (31 ha)
6. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,64),  (0 ha)
7. Virtasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
8. Virtasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,74),  (21 ha)
9. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,43, long 26,32),  (2 ha)
10. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,20, long 26,67), 
11. Virtasaari (ö i Otermanjärvi),  (3 ha)
12. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,73, long 28,55),  (10 ha)
13. Virtasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,26, long 27,39),  (4 ha)
14. Virtasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 28,79),  (0 ha)
15. Virtasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,61), 
16. Virtasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 27,93),  (0 ha)
17. Virtasaari, del av Niinisaari (ö i Saimen och Puumala kommun),  (11 km²)
18. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,12, long 28,33),  (41 ha)
19. Virtasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,70),  (34 ha)
20. Virtasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,80, long 27,69),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar